A categoria 52 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 26 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Notas
A. ^ Kelmendi não competiu sob a bandeira do Kosovo este ano, mas sob a bandeira da Federação Internacional de Judô, uma vez que Kosovo é o tema de uma disputa territorial entre a República da Sérvia e a República do Kosovo. Este último declarou a independência em 17 de Fevereiro de 2008, mas a Sérvia a continua a reivindicar como parte de seu próprio território soberano. A Independência do Kosovo foi reconhecida por 108 dos 193  estados membros das Nações Unidas

Referências

Campeonato Mundial de Judô de 2014